Ви́ктор Ива́нович Соколо́в:
 Соколов, Виктор Иванович (в монашестве Кирилл; 1883—1937) — епископ РПЦ, епископ Пензенский.
 Соколов, Виктор Иванович (1835—1899) — русский педагог.
 Соколов, Виктор Иванович (1911—1999) — советский футболист, хоккеист, тренер.
 Соколов, Виктор Иванович (род. 1931/1932) — советский футболист.
 Соколов, Виктор Иванович (род. 1955) — советский футболист.